Resident Evil Survivor,  — видеоигра, разработанная «Capcom» и вышедшая в 2000 году на консоли PlayStation. Побочная часть серии Resident Evil. Позже был выпущен порт на Windows, но он выходил только в Азии. Это была последняя игра серии, вышедшая на PlayStation и первая игра серии в жанре Light gun shooter.

Игровой процесс 
Все действия игры разворачиваются с видом от первого лица. У персонажа имеется ограниченный инвентарь, осталась от прошлых частей возможность собирать и комбинировать различные травы. В игре возможно сохраниться только после прохождения игры, чтобы собрать все типы оружия и получить бонус.
Реализована система выбора альтернативных линий прохождения сценария. В зависимости от выбранной двери в ключевой момент зависит маршрут, враги и тип пистолета который вы подберете в пути (Тип: А, В, С, D — быстрая зарядка, усиленная мощность патрона, увеличенная обойма, увеличенная скорострельность). В игре также можно находить документы (книги, записки, фотографии).

Сюжет 
Действие игры происходит после взрыва ракеты, стершего с лица земли загрязненный Раккун-Сити . Вскоре после этого инцидента на окраине частного поселка корпорации «Амбрелла» , расположенного на острове Шина, разбивается вертолет. Пилот сбегает из горящих обломков только для того, чтобы сразиться с живыми мертвецами, не помня ни о своей личности, ни о причинах своего пребывания там.

Во время своих поисков он встречает человека по имени Энди Холланд, который знает его как Винсента Голдмана, человека, который, как говорят, несет ответственность за вспышку Т-вируса на острове. Из-за своей амнезии он принимает это как факт. Через несколько мгновений после того, как он уезжает из города, «Винсент» натыкается на предприятие «Амбреллы», где встречает Лотта и Лили Кляйн, двух братьев и сестер, чьи родители раньше работали в «Амбрелле». Они недооценивают его, потому что их заставили поверить, что Амбрелла выступает за общее благо всех людей. Двое детей убегают от него во время встречи, а «Винсент» следует за детьми за пределами учреждения, через систему каналов и, в конце концов, к их дому. Он находит Лили в доме и узнает от нее, что Лотт в одиночку отправился на ближайшую фабрику, чтобы найти выход с острова.

Узнав об этом, «Винсент» говорит Лили остаться и укрыться, пока он не вернется с Лоттом. Он находит путь к этому месту и, встретив множество монстров, успешно проникает в исследовательский центр Амбрелла как раз вовремя, чтобы спасти Лотта от Охотника. Затем «Винсент» узнает от Лотта, что он на самом деле Арк Томпсон , что его отправил на остров Шина Леон С. Кеннеди., и что Лотт знал, кем на самом деле был Винсент Голдман. Благодаря своим знаниям Винсент позже стал яростным врагом Арка. Однако, осознав это, объект внезапно активирует систему самоуничтожения, которая уничтожит остров в течение 10 минут. Лотт сообщает Арку, что на территории объекта есть подземная железнодорожная станция. Арк говорит Лотту, чтобы он сначала отправился на станцию ​​и перегруппировался там.

Однако по пути на станцию ​​Арк встречает настоящего Винсента и Тирана Гипноса Т-типа. К его большому удивлению, руководитель «Амбреллы» убит новым биоорганическим оружием, которое затем обращает свое внимание на Арка, которому удается сдерживать его достаточно долго, чтобы сбежать. Арк достигает железнодорожного вокзала и видит Лотта и Лили, в безопасности и ожидающих его. Используя железнодорожную станцию, они могут прибыть в зону приземления, где их ждет вертолет. Но на пути в безопасное место снова появляется Гипнос-тиран в более мутировавшей форме. Арку удается сдержать зверя, прежде чем присоединиться к детям в вертолете. Настойчиво преследуя его, Тиран запрыгивает на вертолет, и Арк убивает его, стреляя из вертолета одной из ракет вертолета, а затем убивает его второй. Когда восходит солнце, Арк, Лили,

Персонажи 
 Арк Томпсон () — главный герой этой части. Он детектив. Нанят Леоном С. Кеннеди для расследования происшествий на острове Шина. Потерял память во время крушения вертолета.
 Лили и Лот Клейн () — дети работника корпорации Umbrella. По их дневникам видно, что они пережили очень много. Улетают на вертолёте в конце игры вместе с Арком.
 Винсент Голдман () — главный антагонист. Он пытается подняться по карьерной лестнице, но почему-то всегда что-то случается. Из-за карьеры готов убить кого угодно. Погибает в конце от рук Тирана.

Оценки 

Игра получила отрицательные отзывы критиков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Resident Evil: Survivor на сайте GameSpot
 Resident Evil: Survivor на сайте IGN

Спин-оффы Resident Evil
Игры для PlayStation
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom